Бродовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область 
 Бродовское сельское поселение — входит в Аннинский район

Пермский край 
 Бродовское сельское поселение — входит в Чернушинский район